Weah ist der Familienname folgender Personen:

 George Weah (* 1966), liberianischer Fußballspieler und Politiker
 Timothy Weah (* 2000), US-amerikanischer Fußballspieler